Михаи́л Пе́тров Га́нев (; род. 5 января 1985 года, , Великотырновская область, Народная Республика Болгария) — болгарский борец вольного стиля, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (2010).
 Серебряный призёр чемпионата Европы (2012), бронзовый призёр чемпионатов Европы (2010, 2017).
 Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (8 место). 
 Победитель Международного турнира «» (2006, 2012). Награждён золотым поясом «Дан Колов» как лучший болгарский борец (2006, 2012).
 Чемпион мира среди юношей (2005).

Видео 
 Чемпионат мира 2010, вольная борьба, до 84 кг, финал: Михаил Ганев (Болгария) - Заурбек Сохиев (Узбекистан)

Примечания

Ссылки 
 
 
 БФБ: Михаил Петров Ганев
 Златарица. Летни олимпийски игри Рио-2016

Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы по алфавиту
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы полусреднего веса
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса